Paseas ist der Name:

 eines attischen Vasenmalers, siehe Paseas (Vasenmaler)
 eines Tyrannen von Sikon, siehe Paseas (Tyrann)